Дом и мир (роман) — роман Рабиндраната Тагора (1915—1916).
 Дом и мир (фильм) — индийский фильм 1984 года режиссёра Сатьяджита Рея.